Wissmann oder Wißmann ist der Familienname von:

 Wißmann (Adelsgeschlecht), ein preußisches Adelsgeschlecht

 Claudia Wissmann (* 1964), deutsche Lichtkünstlerin
 Claus-Helmuth von Wissmann (1923–2015), deutscher Manager, Rechtsritter des Johanniterordens
 Daniel Douglas Wissmann (* 1962), deutscher Schriftsteller
 Eduard Wissmann (1824–1899), deutscher Politiker und Schriftsteller
 Friedbert Wissmann (* 1953), deutscher Komponist
 Friederike Wißmann (* 1973), deutsche Musikwissenschaftlerin und Violoncellistin
 Friedrich von Wißmann (1828–1909), preußischer General der Infanterie
 Gustav von Wissmann (1822–1897), deutscher Rittergutsbesitzer, Verwaltungsbeamter und Schriftsteller
 Hellmut Wißmann (1940–2022), deutscher Jurist; Präsident des Bundesarbeitsgerichts

 Hinnerk Wißmann (* 1971), deutscher Staatsrechtslehrer
 Jannyk Wissmann (* 2000), deutscher Handballspieler
 Kai Wissmann (* 1996), deutscher Eishockeyspieler
 Karl-Heinz Wißmann (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Konrad Wissmann (* 1984), deutscher Popsänger, Songwriter, Musikproduzent und Multiinstrumentalist
 Lore Wissmann (1922–2007), deutsche Sängerin
 Ludwig von Wißmann (1770–1856), preußischer Jurist und Regierungspräsident
 Matthias Wissmann (* 1949), deutscher Politiker und Lobbyist
 Sylvelin Wissmann (1939–2011), deutsche Pädagogin und Historikerin
 Theodor Wißmann (1818–1884), deutscher Verwaltungsbeamter und Parlamentarier
 Thomas Wißmann (* 1965), deutscher Schauspieler und Moderator
 Wilhelm Wissmann (1899–1966), deutscher Philologe

Siehe auch:
 Hedwig von Wissmann, deutsches Postschiff
 Hermann von Wissmann (Schiff), bewaffneter deutscher Regierungsdampfer
 Wiesmann
 Wismann